Une patinoire est une surface d'eau glacée sur laquelle on peut faire du patinage ou du hockey sur glace.
 Une patinoire de hockey sur glace intérieure est abritée dans des arénas.
 Patinoire est un film de Gilles Carle sorti en 1962.
 La Patinoire est un film de Jean-Philippe Toussaint sorti en 1999.